Гелета — фамилия.

 Гелета, Василий Архипович (1918—1981) — Герой Советского Союза.
 Гелета, Ян (род. 1943) — чехословацкий футболист.